Тарапатинское се́льское поселе́ние  — муниципальное образование в составе Жирновского района Волгоградской области России.

Административный центр — село Тарапатино.

История 
Тарапатинское сельское поселение образовано 21 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1009-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Жирновского района

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Жирновского района